Daumery est un patronyme porté notamment par :

 Carrie Daumery (1863-1938), actrice américaine ;
 Jean Daumery (1898-1934), réalisateur belge.

Homonymie de patronyme